

Sport 
 Aaron Millar (1978-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 David Millar (1977-), coureur cycliste écossais ;
 Emma Millar (1991-), joueuse de squash néo-zélandaise
 Guy Millar (1992-), joueur de rugby à XV australien
 Ian Millar (1947-), cavalier canadien qui détient le record de participations au plus grand nombre de Jeux olympiques d'été ;
 Jimmy Millar (1934-2022), joueur puis entraîneur de football écossais ;
 Kevin Millar (1971-), joueur de baseball américain ;
 Rob Millar (1976-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Robert Millar (1958-), coureur cycliste écossais ;
 Ryan Millar (1978-), joueur de volley-ball américain ;
 Sidney Millar (1934-), joueur de rugby à XV irlandais ;

Cinéma 
 Gavin Millar (1938-2022), réalisateur, acteur, et scénariste britannique ;
 Miles Millar (1967-), producteur et scénariste américain ;
 Stuart Millar (1929-2006), réalisateur, producteur, et scénariste américain ;

Autre 
 Andrew Millar (1705-1768), éditeur britannique ;
 Fergus Millar (1935-2019), historien britannique spécialiste de l'histoire romaine ;
 George Millar (1910-2005), journaliste britannique et agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Margaret Millar (1915-1994), auteur canadienne et américaine de romans policiers ;
 Mark Millar (1969-), scénariste de comics écossais ;
 
 Sam Millar (1958-), écrivain irlandais.

Voir aussi